Горбацевич — белорусская фамилия. 

Известные представители:
 
 Горбацевич, Антон Маркович (1912—1981) — Герой Социалистического Труда (1966 год).
 Горбацевич, Василий Савич — белорусский советский драматург.
 Горбацевич, Дионисий Маркович (1895—1986) — американский писатель, публицист и общественный деятель белорусского происхождения.
 Горбацевич, Игорь Семёнович (1923—2016) — советский государственный деятель, финансист.
 Горбацевич, Прасковья Даниловна (1919—1999) — главный врач участковой больницы, Герой Социалистического Труда.